Yerba del cáncer puede referirse a:

 el nombre común de la planta Plumbago europaea; o
 el nombre común de la planta Teucrium pseudochamaepitys.